44-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 21 апреля 1946 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1946 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1946 на CycleBase
 
 Париж — Рубе 1946 на ProCyclingStats
 
 
  
 Париж — Рубе 1946 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1946 на Velolive